Le conseil communal fait partie des organes d’une commune. Il peut être, suivant les pays :
 législatif, voir 
 Conseil communal (Belgique)
 exécutif, 
 Conseil communal (Luxembourg)
 Conseil communal (Monaco)
 exécutif ou législatif